David Scott peut désigner :
 David Lynch Scott (1845-1924), avocat canadien ;
 David Scott (né en 1932), astronaute américain ;
 David Scott (né en 1945), homme politique américain.